Oberleitungsbuszug steht für:
 
 eine Oberleitungsbusdoppeltraktion
 ein Gespann aus einem Oberleitungsbus-Motorwagen und einem antriebslosen Oberleitungsbus-Anhänger